The Sims 2: Glamour Life Stuff er den tredje ekstrapakke til The Sims 2. Den udkom 31. august 2006.

Denne udvidelsespakke består af en masse finere ting, tøj o.l.

Computerspil fra 2006
Glamour Life Stuff
Windows-spil

en:The Sims 2 Stuff packs#Glamour_Life_Stuff
fi:The Sims 2#Kamasetit